Kenneth Miller (Edimburgo, 23 de dezembro de 1979) é um ex-futebolista escocês que atuava como atacante.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Naturais de Edimburgo
Futebolistas da Escócia
Futebolistas do Rangers Football Club
Futebolistas do Wolverhampton Wanderers F.C.
Futebolistas do Celtic Football Club
Futebolistas do Derby County F.C.
Futebolistas do Cardiff City Football Club
Futebolistas do Bursaspor
Futebolistas do Vancouver Whitecaps FC
Futebolistas do Dundee Football Club
Jogadores da Seleção Escocesa de Futebol
Treinadores de futebol da Escócia